Юрий Вадимович Пименов (1930—2006) — советский, российский учёный в области прикладной электродинамики и математической физики, доктор физико-математических наук, профессор.

Биография 
После окончания средней школы в послеблокадном Ленинграде и Ленинградского политехнического института в 1957 году Ю. В. Пименов начал научную работу под руководством чл.-корр. АН СССР Г. А. Гринберга, считавшим его одним из своих лучших учеников. К этому времени относятся его первые научные работы. В 1961 году Ю. В. Пименов поступил в аспирантуру Московского электротехнического института связи, на кафедру технической электродинамики, которой в то время руководил лауреат Государственной и Ленинской премий, профессор Г. З. Айзенберг. Здесь Ю. В. Пименов прошёл путь от аспиранта до заведующего кафедрой.

Вклад в науку и педагогическая деятельность 
Ю. В. Пименов существенно развил предложенный чл.-корр. АН СССР Г. А. Гринбергом метод теневых токов, превратив этот подход в эффективный метод асимптотического решения задач дифракции электромагнитных волн на незамкнутых металлических экранах. Он предложил его обобщение — метод парциальных теневых токов, что позволило решить большое количество практических задач. Им получены фундаментальные результаты по вопросам распространения волн в системах многопроводных линий. Развитая Ю. В. Пименовым совместно с его коллегами (проф. Е. В. Захаров ) и учениками (А. Г. Давыдов, А. В. Данилов, М. Ю. Червенко и др.) методика численного решения задач дифракции электромагнитных волн на металлических объектах сложной конфигурации, основанная на использовании интегродифференциальных уравнений, является одной из наиболее эффективных. На её основе разработан программный комплекс «ЭДЭМ», представляющий собой систему автоматизированного расчета характеристик сложных электродинамических структур и позволяющий решать сложнейшие задачи из области проектирования антенн, устройств техники СВЧ, электромагнитной совместимости и других областей. Ю. В. Пименов постоянно участвовал в общественно-научной деятельности сообщества специалистов в области электродинамики, был членом редколлегии журналов «Электродинамика и техника СВЧ, КВЧ и оптических частот» , «Физика волновых процессов и радиотехнические системы» , членом программного комитета Международной школы-семинара по электродинамике и технике СВЧ и КВЧ . Значительная часть жизни Ю. В. Пименова была посвящена педагогической работе со студентами и аспирантами. Созданный им и его коллегами по  МТУСИ  учебник «Техническая электродинамика», выдержавший ряд переизданий [4,11], является базовым учебником по технической электродинамике в ВУЗах России, ведущих подготовку специалистов в области радиотехники и радиосвязи.

Научные труды 
Ю. В. Пименову принадлежит более 150 работ − статей, опубликованных в ведущих научных журналах, и монографий. Некоторые из них:

 Пименов Ю. В. Устанавливающиеся процессы в плоском диоде с внешним магнитным полем. Журнал технической физики, т.26, в.9, 1956 — ISSN 0044-4642.
 Гринберг Г. А., Пименов Ю. В. К вопросу о дифракции электромагнитных волн на идеально проводящей плоскости с круглым отверстием. Журнал технической физики, т.29 , в. 1959 — ISSN 0044-4642.
 Пименов Ю. В. Сведение некоторых осесимметричных задач дифракции к плоским задачам. Радиотехника и электроника, т.12, № 12, 1967 — ISSN 0033-8486.
 Вольман В. И., Пименов Ю. В. Техническая электродинамика — «Связь», 1971.- 487 с.
 Пименов Ю. В. О применении метода теневых токов в задачах дифракции на произвольно расположенных плоских поверхностях. Радиотехника, т. 30, № 2, 1975 — ISSN 0033-8486.
 Захаров Е. В., Пименов Ю. В. Численный анализ дифракции радиоволн — «Радио и связь», 1982.- 184 с.
 Пименов Ю. В. Метод асимптотического решения задач дифракции электромагнитных волн на незамкнутых поверхностях. Радиотехника, т.38, № 10, 1983 — ISSN 0033-8486.
 Давыдов А. Г., Захаров Е. В., Пименов Ю. В. Метод численного решения задач дифракции электромагнитных волн на незамкнутых поверхностях произвольной формы. Доклады АН СССР, т.276, в.1, 1984 — ISSN 0869-5652.
 Пименов Ю. В., Данилов А. В. Метод решения задач дифракции электромагнитных волн на цилиндрической поверхности с бесконечной образующей. Радиотехника, № 10, 1985 — ISSN 0033-8486.
 Пименов Ю. В., Червенко М. Ю. Дифракция плоской электромагнитной волны на полубесконечной решетке. Радиотехника и электроника, т.36, № 2, 1991 — ISSN 0033-8486.
 Пименов Ю. В., Вольман В. И., Муравцов А. Д. Под редакцией Ю. В. Пименова. Техническая электродинамика — «Радио и связь», 2000. — 535 с.
 Пименов Ю. В. Линейная макроскопическая электродинамика. Вводный курс для радиофизиков и инженеров — Издательский дом «Интеллект», 2008. — 536 с. ISBN 978-5-91559-010-5.

Примечания

Ссылки 
 «Памяти Юрия Вадимовича Пименова»: в журнале «Радиотехника и электроника» Отделения физических наук РАН, т.52, № 2, 2007, с.255-256 — ISSN 0033-8494.
 О Ю. В. Пименове в книге проф. Нефедова Е. И.  Электродинамика, люди, жизнь — Волгоград, ООО «Бланк», 2002. — 503 с. ISBN 5-85823-008-3.

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Физики СССР
Физики России